Сезон чемпионата национальной молодёжной хоккейной лиги 2018/19 — восьмой розыгрыш НМХЛ. В турнире принимают участие 13 команда России. Первый сезон где не было конференции, проходила в формате каждый с каждым, две игры дома, две на выезде! Регулярный чемпионат начался 14 сентября 2018 г. матчем на Кубок Открытия между Новомосковским дебютантом НХК из г. Новомосковск и ярославским «Локо-Юниор». Матч завершился победой первых со счётом 4:1.

В финале Кубка Регионов встречались чемпион и вице чемпион регулярного чемпионата — команды «Россошь» г. Россошь и «Дизелист» г. Пенза. Победу в серии одержала команда «Россошь», 3:2 !

Соревнования по хоккею с шайбой в России
Хоккейные лиги России
Молодёжная хоккейная лига